Mistrovství světa ve florbale mužů 2012 bylo 9. ročníkem mistrovství světa mužů. Konalo se ve Švýcarsku od 1. 12. do 9. 12. 2012. Zúčastnilo se ho 16 zemí ze tří kontinentů včetně české reprezentace. Utkání byla sehrána ve sportovních halách v Bernu a Curychu.

Finská reprezentace své prvenství z předchozích dvou mistrovství neobhájila, skončila druhá za vítěznými Švédy. Ani týmu Česka se nepodařilo obhájit bronzové medaile, skončil na sedmém místě. To je nejhorší umístění Česka v historii a bylo to v českých médiích označeno jako výrazný neúspěch.

Kvalifikace 

Pět nejlepších týmů z Mistrovství světa 2010 se kvalifikovalo automaticky:
 
 
 
 
 

V pěti skupinách se bojovalo o 11 míst:
 Amerika – 2 týmy z jedné skupiny
 Asie a Oceánie – 2 týmy z jedné skupiny
 Evropa – 7 týmů ze tří skupin

Skupiny 

Reference:

Základní část

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Play-off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Zápas o 3. místo

Finále

Zápasy o umístění

O 13.–16. místo

O 15. místo

O 13. místo

O 9.–12. místo

O 11. místo

O 9. místo

O 5.–8. místo 

O 7. místo se nehraje.

O 5. místo

Kanadské bodování

Konečné pořadí

All Star tým 
Brankář –  Henri Toivoniemi
Obrana –  Tatu Väänänen,  Martin Östholm
Útok –  Kim Nilsson,  Matthias Hofbauer,  Emanuel Antener

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 
 Web šampionátu 2012 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal ve Švýcarsku
Florbal v roce 2012
Sportovní události v Bernu
Sport v Curychu
Sport ve Švýcarsku v roce 2012